Неоплемена (, от neo + tribes → neotribes) — впервые этот термин использовал французский социолог Мишель Маффесоли (, 14 ноября 1944, Гресесак) в
своей работе «Le Temps des tribus». Новые племена — временные социальные группы, интенсивно объединяющиеся для какой-либо потребительской цели, а затем рассеивающиеся, переходя в состояние фрагментированной анонимности, которая характеризует обычную социальную жизнь.

«Новые племена», гибкие, эгалитарные, бесклассовые, «летучие», нестабильные, объединяются на основе общности духа, интересов, мировоззрения, жизненного стиля.

История возникновения 
Считается, что «неоплемена» произошли благодаря появлению и бурному развитию современных технологий в результате информационной (научно-техническая революция) революции XX века. По мере развития интернета и быстрого роста количества вовлечённых людей, виртуальная и объективно существующая реальности все больше смешиваются. Их появление также связано с тем, что в современном урбанистическом обществе людям часто не хватает чувства дома, рода, семьи, они стали объединяться в особые образования — «нео-племена» (neo-tribes).

Разновидности «неоплемен» 
Готы, гангстерские нео-племена, байкеры, такие нео-племена как: Outlaws MC, Mongols, Hells Angels. Также к «неоплеменам» относятся объединение людей, которые селятся за городской чертой и живут образцами племенной жизни традиционных племён (в США «Psy-Tribe», «Moon-Tribe»).

Учёные, которые занимались изучением и определением неоплемён 
 Зигмунт Бауман (). По мнению Зигмунта Баумана, люди могут быстро собраться в племя и также молниеносно распасться. Это явление английский социолог назвал «гардеробным» сообществом. Например, люди приходят в театр, сдают в раздевалке куртки, берут номерки… Номерок — это принадлежность к сообществу театралов. Представление в театре закончилось, люди забрали верхнюю одежду в гардеробе, сообщество любителей театра распалось. Если проводить аналогии с современными тенденциями в сети, то гардеробность новых объединений особенно отчётливо проявляется в флешмобах.

 Мишель Маффесоли (). Мишель Маффесоли сравнивает субкультуры мегаполиса с первобытными племенами — слишком много общего: наличие определённой территории и её защита, комплекс своеобразных ритуалов, пренебрежительное отношение к «чужакам». Субкультуры — как современные племена, вроде «индейцев мегаполиса», которые пытаются противопоставить социальному негативу атомизации извечное человечье стремление к объединению себе подобных. Труды Маффесоли посвящены проблематике постмодерной эпохи — феноменам глобальной массовизации, трансформациям политики и политической сферы, области повседневного и превращениям сакрального, праздничного в повседневности, феноменам подчинения и насилия, явлениям номадизма и новым основаниям идентичности в современном мире.

 Энди Баннет (). Концепт «неоплемён» использовал в конце 90-х гг. и британский социолог Энди Беннетт в своей работе «SUBCULTURES OR NEO-TRIBES?» в попытке заменить им «устаревшее» понятие субкультуры. Для Беннетта характерным примером «неоплемён» являются любители городской танцевальной музыки. Он назвал их текучими, временными объединениями людей.

См. также 
 Бауман Зигмунт. Индивидуализированное общество.
 Сет Годин «Лидер есть в каждом»

Примечания

Литература 
 на русском языке
 Омельченко Е. Л. Молодёжные культуры и субкультуры. М.: Институт социологии РАН, 2000.
 на других языках
 Bennett A. Subcultures or Neo-Tribes? Rethinking the Relationship between Youth, Style and Musical Taste // Sociology. Vol. 33. No. 3 (August, 1999). P. 599—617.

Социология